Власто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Властос, Грегори (1907—1991) — американский учёный-философ, видный специалист по ранней древнегреческой философия — досократикам, Платону и Сократу.
 Властос, Димитриос Солон (более известен как Джеймс Власто; 1934—2017) — американский издатель, политический консультант по связям с общественностью и государственный служащий.
 См. также 
 Власто